«Квант» — российский профессиональный футбольный клуб из города Обнинска. Основан в 1962 году. Профессиональный статус получил в 2018 году. С сезона 2018/19 выступает в Первенстве Профессиональной футбольной лиги (современное название — Второй дивизион Футбольной национальной лиги) и Кубке России. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд».

История 

Футбольный клуб сформирован в 1962 году из воспитанников обнинской спортивной школы «Квант», основанной в 1959 году.

Статистика выступлений

В первенстве России

В Кубке России

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Ссылки 
 На сайте ПФЛ
 Информация на сайте ФФМО
 История выступлений на сайте обнинского футбола 
 Данные о команде на сайте ФК «Люберцы» 
 Сведения о стадионе на неофициальном сайте клуба 
 Логотип клуба на сайте «Футбольные эмблемы» 
 ФК «Квант» из Обнинска начал сезон — Unise.ru
 Ребрендинг 

Футбольные клубы России